Sturisoma festivum est un poisson-chat de la famille des loricariidés et de l'ordre des Siluriformes. Sturisoma festivum à ne pas confondre avec Sturisoma aureum, ce dernier avec notamment la coloration moins diffuse et sans pigmentation entre les yeux et la nageoire dorsale. Sturisoma festivum est une espèce qui risque de disparaitre de nos aquariums. En effet, à cause de l'hybridation et des croisement, notamment avec Sturisoma aureum, l'espèce est de moins en moins répandu. La descendance fertile de ses croisements entrainant de plus en plus de difficulté a identifié les espèces pures.

Répartition géographique 
Sturisoma festivum est une espèce endémique de l'Amérique du sud dans le du bassin et le lac Maracaibo.

Captivité, zoo 
Aquarium du palais de la Porte Dorée détient quelques spécimens de Sturisoma festivum exposé au public.

Galerie 
</center>

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 

Loricariidae
Siluriformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium
Siluriformes